Denis Shapovalov era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Tommy Paul con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Jannik Sinner (secondo turno)
  Félix Auger-Aliassime (semifinale)
  Denis Shapovalov
  Daniel Evans (quarti di finale)

 Taylor Fritz (secondo turno)
 Aleksandr Bublik (primo turno, ritirato)
 Márton Fucsovics (secondo turno)
 Frances Tiafoe (semifinale)

Qualificati 

  Pavel Kotov (primo turno)
  Denis Istomin (primo turno)

 Andrea Vavassori (secondo turno)
 Viktor Durasovic (primo turno)

Lucky loser 

  Jahor Herasimaŭ (primo turno)
  Jozef Kovalík (secondo turno)

 Nino Serdarušić (primo turno)

Wild card 

  Andy Murray (quarti di finale)
  Leo Borg (primo turno)

 Mikael Ymer (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2021